Пётр Александр Ада́мчик (; род. 21 марта 1972 года, Варшава, Польша) — польский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа.

Биография 
С 1995 года Пётр Адамчик начал выступать в Современном театре в Варшаве. В 1997 году Пётр начал обучение в Театральной академии имени Александра Зельверовича. На втором году обучения уехал учиться в Лондон, где сыграл главную роль в трагедии «Гамлет». Пётр стал членом комитета поддержки Бронислава Коморовского на президентских выборах в 2010 году. Наиболее популярные работы Петра Адамчика: «Чародей», «Кароль. Человек, ставший Папой Римским», «Письма к М.». Фильмы, продублированные Петром Адамчиком: «Принцесса Сисси», «Суперкрошки», «Мадагаскар», «Мадагаскар 2», «Мадагаскар 3» и другие.

Фильмография

Награды 
 2002: награда им. Леона Шиллера
 2004: «Малый Скипетр», награда от Януша Гайоса
 2006: «Виктор» - самый популярный телеведущий актер в 2005 году
 2014: Серебряная Медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis» и многие другие премии.

Примечания

Ссылки 
 
 Пётр Адамчик на сайте КиноПоиск
 Пётр Адамчик на сайте Filmweb

Киноактёры Польши